Пелла () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Новара.

Население составляет 1148 человек (2008 г.), плотность населения составляет 144 чел./км². Занимает площадь 8 км². Почтовый индекс — 28010. Телефонный код — 0322.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица, празднование 16 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.pella.no.it

Ссылки 
 http://www.comune.pella.no.it 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/